Eberharten ist der Name folgender Orte:

  Eberharten (Gemeinden Göming, Nußdorf), Ortsteil von Göming und Nußdorf am Haunsberg, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg
  Eberharten (Gemeinde Saalbach-Hinterglemm), Ortsteil von Saalbach-Hinterglemm, Bezirk Zell am See, Land Salzburg 

Siehe auch:
 Eberharter